— японская кёрлингистка, второй в женской команде Японии на Олимпийских играх 2006 и 2010 годов.

Биография 
Выпускница Японского университета спортивной науки.

Достижения 
 : бронза ().
 Чемпионаты мира: серебро ().
 : золото (, ); серебро (, , ); бронза (, , ).
 Зимняя Универсиада: бронза (2007).
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин: золото (2016), серебро (2015, 2017).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Видео: Тихоокеанско-азиатский чемпионат по кёрлингу 2017, 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Японии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года